Schantz ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Schantz, deutscher Boxer
 Johan Eberhard von Schantz (1802–1880), finnischer Admiral
 Johan Eberhard Schantz, deutscher Weltumsegler
 Johann von Schantz (1802–1875), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Karl Schantz (1863–1936), Berghauptmann beim Oberbergamt Dortmund
 Ludwig Schantz (1805–1880), deutscher Justiz- und Verwaltungsbeamter
 Philip von Schantz (1928–1998), schwedischer Künstler
 Richard Schantz (* 1950), deutscher Philosoph
 Viola Shelly Schantz (1895–1977), US-amerikanische Biologin und Mammalogin

Siehe auch:

 Schanz
 Shantz